Минарж:
 Минарж, Иво (род. 1984) — чешский теннисист.
 Минарж, Микулаш (род. 1993) — чешский активист.